Superligaen 1996-97 var den 7. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 28. juli 1996 til den 15. juni 1997. Det var det første år hvor ligaen gik under navnet Faxe Kondi-ligaen

Brøndby IF vandt mesterskabet og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League, og Vejle Boldklub og AGF på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen. Herfølge BK, AaB og Silkeborg IF på henholdsvis fjerde-, femte- og sjettepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Viborg FF og Hvidovre IF rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

 Stillingen 

 Resultater 

 Topscorere 

 Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1996/97 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik
 Dansk Fodbolds Historie på Totalbold.dk''

1996-97
Fodbold i 1996
Fodbold i 1997